Der Ford Kuga ist ein Pkw-Modell des Automobilherstellers Ford. Es handelt sich dabei um ein SUV, das im Herbst 2007 auf der Frankfurter IAA als seriennahe Studie debütierte. Im Frühjahr 2008 wurde auf dem Genfer Auto-Salon das Serienmodell vorgestellt. Das Kinetic-Design orientiert sich am Ford-Iosis-X-Konzeptfahrzeug aus dem Jahr 2006.

Der auf dem Ford Focus/C-MAX basierende Wagen wurde von Anfang 2008 bis Herbst 2012 im saarländischen Ford-Werk in Saarlouis hergestellt.

Die zweite Generation erschien im Frühjahr 2013 auf der Basis des Ford Focus ’11 und ist als Weltauto weitestgehend identisch mit dem bereits seit Mitte 2012 auf dem US-amerikanischen Markt angebotenen Ford Escape. Die dritte Generation erschien 2019.

Kuga ’08 (2008–2012) 

Der Kuga war bei seiner Markteinführung im Mai 2008 ausschließlich mit dem aus der Kooperation mit Peugeot stammenden 2,0-Liter-Duratorq-TDCi-Turbodiesel mit Common-Rail-Technik motorisiert, der bereits seit 2003 im Ford C-MAX und weiteren Ford-Modellen sowie im Volvo S40/V50 verwendet wurde. Dieser hat eine Leistung von 100 kW (136 PS) bei 4000/min und ein Drehmoment von 320 Nm (mit Overboost 340 Nm) bei 2000/min.

Der 1573 kg schwere Wagen hat serienmäßig ein Sechsgang-Getriebe und wahlweise Front- oder Allradantrieb (4×4 mit elektronisch geregelter Kraftverteilung, 40 kg Mehrgewicht). Die Allradvariante kostet 2000 € Aufpreis. Der durchschnittliche Verbrauch (kombiniert) liegt laut Werksangabe bei 6,1 Liter Diesel pro 100 km (Frontantrieb, Version 2×4) und bei 6,4 Liter (Allradantrieb 4×4). Der zugehörige CO2-Ausstoß beträgt 159–169 g/km (Euro 4 mit Partikelfilter). Bei einem Test des Kuga 4×4 (AutoBild Nr. 22/2008) verbrauchte der Wagen auf 100 km 7,5 Liter. Die Höchstgeschwindigkeit des 2×4 beträgt 182 km/h (180 km/h; Allradantrieb 4×4); die Beschleunigung 0–100 km/h erfolgt in 10,6 Sekunden (4×4; 10,7 Sekunden).

Seit Ende 2008 war zusätzlich ein 2,5-Liter-Duratec-Ottomotor für den Kuga erhältlich. Bei diesem Motor handelt es sich um eine gedrosselte Variante des Fünfzylinder-Turbo-Motors von Volvo, der auch in den Ford-Modellen Focus, S-MAX und Mondeo verwendet wurde. Er leistet im Kuga 147 kW (200 PS) bei 6500/min und hat ein Drehmoment von 320 Nm bei 1600/min. Wahlweise war bei diesem Motor ein Fünfgang-Automatikgetriebe erhältlich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Werksangabe 210 km/h bei einer Beschleunigung von 0–100 km/h in 8,2 s.

Im März 2010 wurde der 2,0-Liter-TDCi-Motor mit 100 kW durch einen 2,0-Liter-TDCi-Motor in zwei Leistungsstufen ersetzt: Der kleinere hat 103 kW (140 PS), der größere 120 kW (163 PS). Beide Motoren gab es alternativ auch mit dem neuen Powershift-Doppelkupplungsgetriebe. Der Ottomotor blieb unverändert.

Seit Anfang 2011 erfüllte auch der Ottomotor die Abgasnorm Euro 5.

Im Oktober 2012 liefen die letzten Exemplare der ersten Kuga-Generation vom Band.

Ausstattungen 
Die beiden Ausstattungsvarianten Trend und Titanium verfügen serienmäßig über ESP, ABS mit EBD und ein Überschlagpräventionssystem (ARM – Anti Rollover Mitigation). Beide Ausführungen haben eine zweigeteilte Heckklappe als Zugang zu dem 410 bis 1405 Liter großen Kofferraum, Nebelscheinwerfer und vier elektrische Fensterheber. Die Titanium-Ausstattung enthält zusätzlich unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage, statt der serienmäßigen Klimaanlage eine solche mit automatischer Temperaturregelung getrennt für Fahrer und Beifahrer, Scheibenwischer mit Regensensor und 17 Zoll-Leichtmetallräder. Als Sonderausstattungen sind ferner eine beheizte Frontscheibe, ein Panorama-Glasdach, eine Standheizung und ein Navigationssystem von Ford (DVD mit 7 Zoll-Farbbildschirm), alternativ von Blaupunkt (TravelPilot mit 5 Zoll-Farbbildschirm) lieferbar. Gegen Aufpreis ist ein Notrad statt des Reifenreparatursets vorhanden.

Im Sommer 2011 wurde die Titanium-Ausstattung aufgewertet, unter anderem gab es hier jetzt LED-Tagfahrlicht und Scheinwerfer mit Projektionslinsen-Optik serienmäßig. Außerdem gab es seit diesem Zeitpunkt die noch umfangreichere Ausstattungslinie Individual, welche von außen an einem großen Dachspoiler und dem „Ford Individual-Styling-Kit“ zu erkennen ist. Hierzu gehörten breitere Radhäuser, in Wagenfarbe lackierte Seitenschweller und Stoßfänger mit integriertem, silberfarbenem Unterfahrschutz sowie silberne Seitenzierleisten. Der Wagen verfügt über ein Einparkhilfe vorne und hinten, Pedale mit Auflagen aus Aluminium, Teppichfußmatten vorn und hinten und 18-Zoll-Leichtmetallräder. Nur für die Individual-Ausstattung war eine Lederausstattung aus Capretto-Vollleder, wahlweise in schwarz oder beige, erhältlich.

Technische Daten

Kuga ’13 (2012–2019) 

Bereits Anfang 2011 wurde auf der LA Auto Show die zweite Modellgeneration des Ford Kuga vorgestellt. Diese folgt der „One Ford“-Strategie, ähnlich wie beim Ford Focus ist die zweite Generation ein Weltauto, um Entwicklungskosten einzusparen. Das Design des Fahrzeugs orientiert sich an der ersten Modellgeneration des Ford Kuga.

In Nordamerika ist das SUV als dritte Modellgeneration unter dem Namen Ford Escape bereits seit Mitte 2012 erhältlich, die Produktion für den nordamerikanischen Markt erfolgt in Louisville (Kentucky).

In Europa erfolgte die Markteinführung am 9. März 2013, wobei das Modell erstmals auf dem Genfer Auto-Salon im März 2012 präsentiert wurde. Gebaut werden die Fahrzeuge für den europäischen Markt im spanischen Werk Almussafes bei Valencia.

Der Gepäckraum der zweiten Kuga-Generation ist um 46 Liter größer als beim Vorgänger. Außerdem bilden die zusammengeklappten Rücksitze gemeinsam mit dem in der Höhe verstellbaren Gepäckraumboden eine durchgehend ebene Ladefläche.

Das Fahrzeug war in Genf erstmals mit einer automatisch öffnenden Heckklappe mit Fußsensor ausgestattet. Hierzu ist ein Sensor unter dem Heckstoßfänger angebracht, der die Fußbewegung einer direkt hinter dem Fahrzeug stehenden Person erfasst und daraufhin die Heckklappe entriegelt und elektrisch öffnet. Ein Absetzen schwerer oder sperriger Gegenstände ist zum Öffnen der Heckklappe nicht nötig.

Ende 2016 erschien mit dem 2017er-Modell eine umfassend überarbeitete Faceliftversion des Kuga. Diese unterscheidet sich vor allem durch ein neues, dem Ford Edge ähnelndem Frontdesign und stark verändertem Heckdesign sowie unter anderem durch zusätzlich integrierbare Assistenzsysteme (z. B. adaptive Geschwindigkeitsregelung inklusive Auffahrwarner, optimierter Active City Stopp, Fahrspur- und Totwinkel-Assistent, Verkehrsschilderkennung) eine noch veränderte Lenkcharakteristik und größere Ausstattungsumfänge von der bisherigen Version. Darüber hinaus wurde das Armaturenbrett übersichtlicher und moderner gestaltet und die dritte Generation des Ford SYNC-Infotainment-Systems eingeführt. Trotz zum Teil deutlich aufgewerteter Ausstattung blieb der Startpreis des Faceliftmodells konstant.

Ausstattungsvarianten 
Der Kuga war in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, „Trend“, „Titanium“, "Cool & Connect", "ST-Line" und "Vignale", sowie der Sonderausstattung "Black & Silver". In der Schweiz wird die Ausstattungslinie Trend als „Carving“ verkauft.

Die Ausführung „Trend“ bietet Sportsitze, Klimaanlage, die Ford Power-Startfunktion mit Startknopf, elektrische Fensterheber vorne und hinten, CD-Radio mit Fernbedienung, eine in Höhe und Reichweite verstellbare Lenksäule, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht sowie eine geteilt umklappbare Rücksitzbank mit verstellbaren Rückenlehnen.

Die „Titanium“-Ausstattung verfügt zudem über eine Leder-Stoff-Polsterung mit einstellbarer Lendenwirbelstütze auf der Fahrerseite, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, Scheibenwischer mit Regensensor, Geschwindigkeitsregelanlage, Scheinwerfer mit Tag-/Nachtsensor, das Überschlagschutzsystem RSC („Roll Stability Control“), eine hintere Mittelarmlehne mit integrierten Getränkehaltern und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Außerdem ist das sprachgesteuerte Konnektivitätssystem Ford SYNC serienmäßig bei Fahrzeugen mit Titanium-Ausstattung.

Ab der Modellpflege wurde der Kuga zusätzlich in den Ausstattungsvarianten „ST-Line“ und „Vignale“ verkauft.

Sicherheitsausstattung 
Der Ford Kuga ist serienmäßig mit einem Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung sowie mit elektronischem Stabilitätsprogramm mit Traktionskontrolle und „Torque Vectoring Control“ ausgestattet. Zusätzlich verfügt er über Front- und Seitenairbags sowie Kopf-/Schulter-Airbags vorne und hinten, dazu Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne, Sicherheitspedalerie sowie Isofix-Kindersitzhalterungen an den beiden äußeren Sitzplätzen der hinteren Sitzreihe.

Motoren 
Für den Kuga standen in Europa von Beginn an ein 1,6-Liter-EcoBoost-Motor in zwei Leistungsstufen, mit 110 kW (150 PS) oder 134 kW (182 PS) sowie ein 2,0-Liter-Turbodiesel mit 103 kW (140 PS) oder 120 kW (163 PS) zur Verfügung.

Die jeweils kleineren Motoren waren nur mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe erhältlich, der stärkere Ottomotor mit Sechsgang-Wandler-Automatik. Der stärkere Dieselmotor war wahlweise mit dem Schaltgetriebe der kleineren Motoren oder mit Ford PowerShift-Automatikgetriebe zu haben. Fahrzeuge mit den beiden stärkeren Motoren verfügten über serienmäßigen Allradantrieb, der beim kleineren Dieselmotor optional und beim Basis-Benziner gar nicht erhältlich war. Diese Modelle waren stattdessen mit Frontantrieb ausgestattet.

In den Vereinigten Staaten wird der Ford Escape auch mit einem 2,5-Liter-Vierzylinder angeboten. Alle Motoren erfüllen die Euro-5-Abgasnorm.

Ab Oktober 2014 gab es neue Motoren: bei den Ottomotoren ersetzt ein 1,5-Liter-EcoBoost mit 110 kW (150 PS) bzw. 134 kW (182 PS) das jeweils gleichstarke 1,6-Liter-Aggregat, während die Dieselmotoren in der Leistung angehoben und um eine zusätzliche, schwächere Variante mit 88 kW (120 PS) ergänzt wurden. Ab Juni 2016 war auch ein 1,5-Liter-EcoBoost-Motor mit ebenfalls 88 kW (120 PS) erhältlich.

Im Faceliftmodell war ab Herbst 2017 auch ein 2,0-Liter-Ottomotor mit  erhältlich.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren 

 Werte in [ ] Klammern steht für mit Automatik.

Kuga ’20 (seit 2019) 

Die dritte Generation des Kuga wurde im April 2019 vorgestellt. Sie ist wieder baugleich mit dem in Nordamerika angebotenen Escape und basiert wie die vierte Generation des Focus auf der C2-Plattform von Ford. Verkaufsstart des Fünfsitzers war im September 2019, seit dem 25. April 2020 werden die Modelle ausgeliefert. Zunächst sind die drei gehobenen Ausstattungslinien Titanium, Titanium X und ST-Line X erhältlich.

Erstmals ist im Kuga auch ein Plug-in-Hybrid-Antrieb verfügbar. Der Lithium-Ionen-Akkumulator hat eine Kapazität von 14,4 kWh und soll eine elektrische Reichweite von 56 km nach WLTP ermöglichen. Die Antriebstechnik kommt auch im Lincoln Corsair zum Einsatz. Eine Vollhybrid-Version folgte im Herbst 2020.

Erneut werden die Fahrzeuge für den europäischen Markt in Valencia gebaut.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 399.788 Kuga neu zugelassen worden. Mit 49.625 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Namensgebung 
Der Name Kuga wurde eigens neu entwickelt und soll laut dem Hersteller für Robustheit stehen, prägnant und leicht einprägsam sein und einen athletischen Auftritt suggerieren.

Von Mitte 1998 bis Sommer 2002 entwickelte und vermarktete Ford das von Mercury in Auftrag gegebene Sportcoupé Ford Cougar. Der Grund für die Namensgleichheit zwischen Cougar und Kuga in der Aussprache ist jedoch nicht bekannt.

Auf Slowenisch und im serbokroatischen Sprachraum bedeutet Kuga Pest.

Einzelnachweise

Quellen 
 Verkaufsprospekt Ford Kuga (Mai 2008)
 Auto Bild Heft Nr. 22/2008

Weblinks 

 Offizielle Seite von Ford Deutschland
 Rückrufaktion wegen undichten Waschdüsen (März 2011)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell